Rami Hisham Abdel Aziz Rabia (Arabisch: رامى ربيعة; Caïro, 20 mei 1993) is een Egyptisch voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. In augustus 2015 verruilde hij Sporting CP voor Al-Ahly. Rabia maakte in 2013 zijn debuut in het Egyptisch voetbalelftal.

Clubcarrière 
Rabia komt uit de jeugdopleiding van Al-Ahly en in 2010 mocht hij zijn debuut in het eerste elftal maken. Vier jaar lang kwam hij uit voor dat team en in die jaren werd onder meer de CAF Champions League tweemaal gewonnen. Eind 2013 wilde Steve Bruce, manager van Hull City, Rabia graag op huurbasis overnemen, maar tot een daadwerkelijke overgang naar The Tigers kwam het niet. In mei 2014 maakte de zaakwaarnemer van de Egyptenaar bekend dat Sporting CP hem graag over wilde nemen. Twee maanden later was de transfer naar Portugal rond en ondertekende Rabia een vijfjarige verbintenis bij de club waar hij landgenoot Shikabala tegenkwam. Bij Sporting kwam hij in één seizoen slechts in actie voor het tweede elftal. Een jaar na zijn transfer bewandelde hij weer de omgekeerde weg en hij keerde terug naar Al-Ahly. Bij zijn oude club zette hij zijn handtekening onder een verbintenis voor de duur van vijf seizoenen.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 22 september 2022.

Interlandcarrière 
Rabia debuteerde op 28 december 2012 in het Egyptisch voetbalelftal. Op die dag werd met 0–2 gewonnen van Qatar. De verdediger mocht van coach Bob Bradley een centraal defensieduo vormen met Wael Gomaa. Zijn eerste doelpunt was te noteren op 7 maart 2013, toen met 3–1 werd verloren van Qatar. Rabia had Egypte nog op een 0–1 voorsprong gezet, maar dat mocht niet baten.

Bijgewerkt op 22 september 2022.

Erelijst

Referenties 

Egyptisch voetballer